La gare Grand-Moulin est une gare du Réseau de transport métropolitain située dans la ville de Deux-Montagnes où passe le train de banlieue de la ligne Deux-Montagnes.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances

Autobus

Exo Laurentides

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Agence métropolitaine de transport – Gare Grand-Moulin

Gare dans les Laurentides (région administrative)
Deux-Montagnes (municipalité régionale de comté)
Réseau express métropolitain